Hiji (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Ōita: Hiji (Ōita)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Hiji (Han)